Funkstörung ist:
 Elektromagnetische Störung, eine Auswirkung einer durch Aussendung, Ausstrahlung oder Induktion (oder durch die Kombination von Aussendungen, Ausstrahlungen oder Induktionen) entstehende unerwünschte Energie auf den Empfang in einem Funksystem
 Funkstörung (Band), ein  Duo von IDM-Produzenten aus Rosenheim.